Серáвин — русская фамилия.

Известные носители 
 Серавин, Игорь Алексеевич (известен как: Big Russian Boss; род. 1991) — российский рэпер, музыкант и ютубер.
 Серавин, Лев Николаевич (1931—2010) — советский и российский протистолог, этолог, зоолог; доктор наук.